Hertzberg:
 Rabbi Arthur Hertzberg (en)
 Benjamin Grégoire Hertzberg (en)
 Ewald Friedrich von Hertzberg (en)
 George Hertzberg (en)
 Sidney "Sonny" Hertzberg